Olaszország
Casorate Primo, település Olaszországban, Lombardia régióban, Pavia megyében
Casorate Sempione, település Olaszországban, Lombardia régióban, Varese megyében